Eichstätt – miasto w Bawarii, w powiecie Eichstätt
 Eichstätt – dzielnica gminy Hohenthann w Bawarii

Zobacz też 
 powiat Eichstätt
 wspólnota administracyjna Eichstätt
 diecezja Eichstätt
 Eichstedt